GALNTL5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 443 амінокислот, а молекулярна маса — 51 427.

Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном марганцю. 
Локалізований у мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Глікозилтрансферази